Энем:

 Энем — посёлок городского типа в Тахтамукайском районе Адыгеи.
 Энем — спортивный аэродром в Республике Адыгея.
 Энем — аэропорт местных воздушных линий в Республике Адыгея.
 Энем I — станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД.